Neary ist der Familienname folgender Personen:

 J. Peter Neary (1950–2021), irischer Ökonom
 Michael Neary (* 1946), irischer Geistlicher, Erzbischof von Tuam
 Patrick Neary (* 1963), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Saint Cloud
 Robert Neary (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Tony Neary (* 1948), englischer Rugby-Union-Spieler